Rahman Rezaei (Mazandaran, 20 de Fevereiro de 1975) é um treinador e ex-futebolista iraniano que atuava como defensor.

Carreira nos clubes

Ele foi primeiramente descoberto por um olheiro (empresário que anda pelas periferias e estádios de pequenos clubes na tentativa de encontrar um bom jogador) iraniano, Nasser Hejazi. Rezaei jogou no Zob Ahan (clube de futebol iraniano) em Isfahan por três estações. Depois de uma excelente atuação no clube e na seleção nacional, ele foi transferido para o Perugia e também para o Messina.

Seleção 
Rahman Rezaei representou a Seleção Iraniana de Futebol na Copa do Mundo de 2006, na Alemanha.

Títulos 
 Seleção iraniana
 Copa da Ásia de 2004: 3º Lugar

Ver Também
Nasser Hejazi

Naturais de Isfahan
Futebolistas do Irão
Futebolistas da Associazione Calcistica Perugia Calcio
Futebolistas do F.C. Messina Peloro
Futebolistas da Associazione Sportiva Livorno Calcio
Futebolistas do Persepolis F.C.
Jogadores da Seleção Iraniana de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2006
Futebolistas da Copa da Ásia de 2004
Futebolistas da Copa da Ásia de 2007